Slovo lineární pochází z latinského linearis, co znamená tvořeno přímkami. Obvykle slovo označuje podobnost něčeho s přímkou nebo rovností. Specifická použití tohoto výrazu jsou například:

 V matematice
 Lineární funkce 
 Lineární lomená funkce
 Lineární rovnice
 Algebraická lineární rovnice – rovnice, v které se vyskytují jen proměnné násobené konstantami a sčítání
 Lineární diferenciální rovnice – rovnice, v které se vyskytují jen součiny derivací (někdy jenom nejvyšších derivací) s nějakou funkcí a sčítání
 linearizace – nahrazení části křivky přímkou
 lineární regrese, Lineární interpolace – jedna z metod linearizace, aproximace několika bodů přímkou
 přímá úměrnost – jedna veličina lineárně závislá na druhé
 přímka – graf lineární funkce, grafické znázornění linearity
 lineární algebra – obor matematiky zabývající se vektory, které je možné sčítat a násobit skalárem
 lineární zobrazení (také lineární transformace) – zobrazení mezi vektorovými prostory X a Y, které zachovává vektorové operace sčítání a násobení skalárem
 lineární kombinace, lineární závislost – vzájemný vztah mezi prvky vektorového prostoru
 Lineární grupa – uzavřená podgrupa grupy automorfizmu vektorového prostoru
 Lineární programování (také lineární optimalizace) – odvětví optimalizace řešící problém nalezení minima (resp. maxima) lineární funkce n proměnných na množině, popsané soustavou lineárních nerovností
 Lineární útvar – dle kontextu jím může být myšlena přímka, rovina nebo její části anebo objekt uzavřený vzhledem ke sčítání
 Lineární uspořádání – uspořádání, ve kterém je možné každé dva prvky porovnat

 Ve fyzice
 Lineární teorie – teorie, ve které se objekty/stavy dají sčítat a obvykle součet řešení je také řešením
 Lineární filtr – lineární systém, jehož výstup pro součet jednotlivých vstupních signálů je roven součtu výstupů pro jednotlivé vstupní signály
 Lineární přenos energie – fyzikální veličina popisující hustotu předávání energie prostředí ionizujícím zářením
 Lineární urychlovač – urychlovač, jež má rovný, nikoliv kruhový tvar

 V informatice
 Lineární složitost – časová složitost problému závislející lineárně na velikosti vstupů
 Lineární spojový seznam – dynamická datová struktura umožňující přímé přecházení mezi sousedními prvky
 Lineární kód
 Lineární kongruentní generátor
 Lineární seznam
 Lineární vyhledávání

 V lingvistice
 Lineární písmo A
 Lineární písmo B

 V umění
 Lineární kresba

 V technice
 Lineární elektromotor
 Lineární motor

 Ostatní
 Lineární taktika
 Kultura s lineární keramikou
 Lineární myšlení – přímé, jednoduché myšlení, sledující známé postupy

Reference

Externí odkazy